Snapp House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Snapp House (Buechel, Kentucky), NRHP-ID 80001577
 Snapp House (Fishers Hill, Virginia), NRHP-ID 79003085